Das Wort Granularität (lateinisch – granum: „Korn, Kern“) bezeichnet im Allgemeinen die Kleinteiligkeit einer Sache. Es steht im Einzelnen für:

 Korn (Foto), die Körnigkeit eines Bildes in der Fotografie
 Granularität (Linguistik), die Schärfe eines sprachlichen Ausdruckes
 Granularität (Kommunikationswissenschaft), die „Passgenauigkeit“ einer Information aus Empfängersicht
 Granularität (Kredit), die Größenstruktur von Bankkrediten in einem Kreditportfolio
 Zerteilungsgrad eines Stoffes in der Verfahrenstechnik
 Kleinteilige Bebauung in der Stadtentwicklung

Informatik:
 Granularität (Daten), der Verdichtungsgrad von Daten
 Granularität (Systemarchitektur), die Anzahl der Untergliederungen eines Elementes einer parallelen Rechnerarchitektur

Siehe auch:
 Granulare Materie
 Die granulare Gesellschaft, Titel eines Buches des Soziologen Christoph Kucklick